Иностранец — название нескольких одноимённых художественных фильмов:
 Иностранец () — американский боевик 2003 года.
 Иностранец 2: Чёрный рассвет () — американский боевик 2005 года, продолжение фильма 2003 года.
 Иностранец () — художественный фильм 2009 года Тома Тыквера.
 Иностранец () — болгарский фильм 2012 года.
 Иностранец — российский фильм 2013 года.
 Иностранец — британо-китайский фильм 2017 года.
 См. также 
 Иностранец